Pandiani ist der Familienname folgender Personen:

 Adelaide Maraini-Pandiani (1836–1917), italienisch-schweizerische Bildhauerin
 Nicolás Pandiani (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Roberto Pandiani, brasilianischer Extremsegler
 Sergio Pandiani (* 1997), argentinischer Leichtathlet
 Walter Pandiani (* 1976), uruguayischer Fußballspieler